Freguesias de Portugal
Candedo (Murça)
Candedo (Vinhais)

Desambiguações de topônimos